The Concert — концертный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный в 1994 году на лейбле Columbia Records и спродюсированный певицей самостоятельно. Пластинка была коммерчески успешна и достигла пятой позиции в национальном американском чарте. The Concert получил платиновую сертификацию в Австралии, Канаде и США.

Список композиций

Диск 1

Диск 2 

Концертные альбомы Барбры Стрейзанд
Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы 1994 года